Račice može značiti:

 Račice, naselje u sastavu grada Buzeta, Hrvatska 
 Račice (Ilirska Bistrica, Slovenija), naselje u općini Ilirska Bistrica, Slovenija
 Račice (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniču